Druga savezna nogometna liga sa sezonu 1987./88. je predstavljala ligu drugog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Liga se satojala od dvije skupine ("Istok" i "Zapad"), svaka po 18 klubova.  
Prvaci su bili "Napredak" iz Kruševca (skupina "Istok") i "Spartak" iz Subotice (skupina "Zapad").  
Za sezonu 1988./89. je došlo do promjene u "drugoj saveznoj ligi" - umjesto dvije skupine, uvedena je jedinstvena liga od 20 klubova.

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 fsgzrenjanin.com

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 fsgzrenjanin.com  
 hrnogometdb.webs.com

Unutarnje poveznice 
 Druga savezna nogometna liga 
 1. savezna liga 1987./88. 
 Nogometno prvenstvo Jugoslavije – 3. ligaški rang 1987./88.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 rsssf.com, Yugoslavia 1987/88 
 fsgzrenjanin.com, ''Period 1983. - 1988., pristupljeno 14. prosinca 2020. 
  

1987-88
 2